Галан:

 Галан — город и муниципалитет в Колумбии.
 Галан — кантон во Франции, департамент Верхние Пиренеи.
 Галан — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.
 Галан — король пиктов в VI веке.
 Галан, Алехандро (также известный как Джим Лопес; 1912—1979) — аргентинский футбольный тренер.
 Галан, Джанкарло (род. 1956) — итальянский политик.
 Галан, Луис Карлос (1943—1989) — колумбийский журналист и либеральный политик.
 Галан, Хави (род. 1994) — испанский футболист.
 Галан, Хосе Антонио (1749—1781) — руководитель антииспанского восстания в Новой Гранаде.
 Галан, Ярослав Александрович (1902—1949) — украинский советский писатель, драматург, публицист.